Гинтер Пархе (; Хенген, Западна Немачка, 4. јул 1954) је поремећени обожавалац Штефи Граф који је 30. априла 1993. кухињским ножем напао до тад прву тенисерку света, тада деветнаестогодишњу Монику Селеш, за време четвртфиналног меча против Магдалене Малејеве на турниру у Хамбургу. Наводно је то учинио како би омогућио повратак Граф на број један светске тениске лествице који је Моника Селеш преузела од Немице у марту 1991. године. Убодна рана у пределу леђа зацелила је након неколико недеља, али догађај је оставио дубоке последице на психу, а непосредно и на каријеру Селешове. Повукла се из тениса на више од две године, а повратак је остварила тек у лето 1995. године, никад не достигнувши ниво игре и резултата уз помоћ којих је доминирала женским тенисом почетком деведесетих.

Гинтер Пархе касније је у Немачкој због смањене урачунљивости осуђен само на условну казну и обавезно психијатријско лечење, а Селешова је одлучила да више не наступа на турнирима у Немачкој, пропустивши међу осталим и завршни турнир Мастерс серије који је 2001. године одржан у Минхену.

Догађај је подигао ниво безбедности на тениским турнирима.

Референце

Литература 

 
 
 
 
}-

Рођени 1954.
Немци
Криминалци

en:Monica Seles#1993 stabbing